Eschenwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Eschenwalde, Försterei im Kreis Insterburg, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Eschenwalde, Dorf im Kreis Meseritz, Brandenburg/Posen-Westpreußen, seit 1945: Jasieniec (Trzciel) im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Eschenwalde, bis 1930 Jeschonowitz, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jesionowiec im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eschenwalde, bis 1936 Jaschine, Dorf im Kreis Rosenberg O.S., Oberschlesien, seit 1945: Jasienie – seit 2010 amtlich auch wieder: Jaschine – im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln, Polen